Karlín (okres Hodonín), gemeente in okres Hodonín, Tsjechië
 Karlín (Praag), wijk in de Tsjechische hoofdstad Praag